O chamado CC Standard é uma técnica de construção de modelos LEGO. Constitui-se num padrão para ligar diversos edifícios, criado pelos designers da própria LEGO e que se popularizou entre AFOLs.

História
Foi introduzido originalmente no conjunto "Café Corner", tendo tido continuidade em conjuntos posteriores, como o "Market Street" e o "Green Grocer".

Padrão
Quanto aos seus diversos elementos o padrão obedece a:

Baseplate - as edificações deverão ser construídas sobre "baseplates"" de 16 x 32 pinos ("studs") ou múltiplos;
Conexões - de modo a permitir a conexão com outras edificações, são utilizados dois conectores "technic brick with a hole" na primeira fieira das laterais do modelo. Esses conectores devem estar a 9 pinos ("studs") da parte da frente e da parte de trás da "baseplate" e a 10 pinos entre si;
Área de construção - O padrão estabelecido são calçadas (passeios) de 8 pinos de largura na parte da frente, e, usualmente, um espaço livre das mesmas dimensões na parte de trás. Na prática, isso determina uma área edificada de 16 x 16 no centro de uma "baseplate" de 16 x 32. Considere-se que o padrão pode ser ligeiramente modificado para permitir a introdução de detalhes;
Altura - a altura média dos pavimentos dos edifícios é de 9 fieiras de blocos;
Calçadas - Os conjuntos comercializados pela LEGO apresentam uma calçada (passeio) recoberta com "tiles". Essa prática, entretanto, nem sempre é adotada pelos AFOLs.

Ligações externas
 Modular Houses na LEGO.com Factory

Lego